Contea di Perry o Perry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Perry – Alabama
 Contea di Perry – Arkansas
 Contea di Perry – Illinois
 Contea di Perry – Indiana
 Contea di Perry – Kentucky
 Contea di Perry – Mississippi
 Contea di Perry – Missouri
 Contea di Perry – Ohio
 Contea di Perry – Pennsylvania
 Contea di Perry – Tennessee